Абдуррахма́н Мома́нд (вариант ударения: Абдуррахма́н Мо́манд), также известный как Рахман Баба (, Бахадур — , Пешавар) — один из самых популярных и, возможно, самый известный афганский поэт-суфий . Его диван (полный сборник стихов) первый раз был напечатан в Лахоре в 1876 г.

Биография 
Абдуррахман Моманд родился в деревне Бахадур (территория сегодняшнего Пакистана, близ Пешавара) в небогатой семье из племени моманд. Как и Абдулхамид Моманд писал на языке пашто. В стихах критиковал лицемерный аскетизм и ханжество.

Издания 
 Диван // В кн.: Из афганских песен и стихов. М., 1955; Сказки и стихи Афганистана. М.: Художественная литература, 1958 г.

Примечания

См. также 
 Баязид Ансари
 Хушаль-хан Хаттак
 Абдулхамид Моманд

Ссылки 
 Биография (на английском)
 
 
 Литература на пушту в «Истории всемирной литературы»

Писатели Афганистана
Умершие в Пешаваре